Józef Kaczyński (ogrodnik) (1849–1918)
 Józef Kaczyński (weterynarz) (1857–po 1926)
 Józef Kaczyński (księgarz) (1906–1981)
 Józef Kaczyński (aktor) (1926–2000)
Zobacz też
Kaczyński